Flous se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fernande Flous
 Fernande Flou